Елица:

Елица — река в Московской области России, правый приток Москвы-реки.

Елица — женское имя в Болгарии.